Рудковка — название населённых пунктов:
 
 Рудковка — деревня в Ивановском районе Брестской области Белоруссии.
 Рудковка — село в Житомирском районе Житомирской области Украины.